Die Zweite Division 1969/70 war die 53. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1969 und endete im Mai 1970.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1969/70